Gridley (Californië)
 Gridley (Kansas)
 Gridley (Illinois)